Termin N-karbamoilaza ima više značenja.

 N-karbamoil-D-aminokiselinska hidrolaza, enzim
 N-karbamoil-L-aminokiselinska hidrolaza, enzim